Unter einem Quotientenring versteht man im mathematischen Teilgebiet der Algebra entweder
 einen Faktorring (auch Restklassenring)
oder
 eine Lokalisierung
eines Ringes.